Mac Laren Oil (MacLaren Estaleiros e Serviços Marítimos) é uma indústria naval brasileira fundada em 1938. Os seus estaleiros estão localizados em Ponta d'Areia e na Ilha da Conceição na cidade de Niteroi, Rio de Janeiro.

Além de reparos e manutenção naval, a empresa esta voltada a construção de navios e plataformas petrolífera.

MacLaren Estaleiros e Serviços Marítimos já construiu navios para a Marinha do Brasil e para a Armada do Chile.

Ligações externas 
 
 

Mac Laren Oil
Mac Laren Oil